Regno Unito
 South Bank – zona di Londra
 South Bank (North Yorkshire) – paese della contea del North Yorkshire
 South Bank (York) – zona di York
 South Bank – Area del quartiere di South Brisbane (Brisbane Sud) a Brisbane in Australia.